Аграфенино (Агрофенино) — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 41 км к востоку от города Острова и в 5 км к северо-западу от волостного центра, деревни Шики.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)